FIBA Euroleague Women är damernas motsvarighet till herrarnas Euroleague i Europe basket. Till skillnad från herrarnas variant, anordnas damturneringen helt av FIBA Europe. Säsongen 1996/1997 infördes konceptet med FIBA Euroleague Women, som ersättare till gamla Europacupen.

Vinnare

* Hemmalagets resultat först.

Källor

Externa länkar
  FIBA Europe
  Euroleagues historia

Basket i Europa
Baskettävlingar
Sportevenemang i Europa
Återkommande sportevenemang med premiär 1958